Denumirea de Cuporani se poate referi la una din următoarele localități:
 Cuporani, sat în comuna Tigheci, raionul Leova, Republica Moldova;
 Cuporani, sat în raionul Tarutino, regiunea Odesa, Ucraina, reședință a comunei cu același nume.